Камберленд (округ, Іллінойс)
Камберленд (округ, Кентуккі)
Камберленд (округ, Мен)
Камберленд (округ, Нью-Джерсі)
Камберленд (округ, Північна Кароліна)
Камберленд (округ, Пенсільванія)
Камберленд (округ, Теннессі)
Камберленд (округ, Вірджинія)